Als Porpoise-Klasse (engl. Tümmler) werden drei außer Dienst gestellte U-Boot-Klassen bezeichnet:

die britische Royal Navy nutzte zwischen 1933 und 1946 sechs U-Minenleger der Porpoise-Klasse (1933) (auch Grampus-Klasse)
die US-Navy nutzte zwischen 1935 und 1956 zehn U-Boote der Porpoise-Klasse (1935)
die britische Royal Navy nutzte zwischen 1956 und der Mitte der 1980er acht Boote der Porpoise-Klasse (1956)